Sträter steht für:

 Sträter (Fernsehsendung), Comedy- und Talkshow mit Torsten Sträter

Sträter ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Sträter (1902–1977), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CDU)
 August Sträter (1810–1897), deutscher Mediziner und Kunstsammler
 Eduard Sträter (1884–1958), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedhelm Sträter (1950–2021), deutscher Unternehmer
 Heinrich Sträter (1891–1968), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Sträter (1891–1956), Verwaltungsbeamter und Landrat des Landkreises Aachen
 Hermann Joseph Sträter (1866–1943), Weihbischof in Köln und Aachen
 Torsten Sträter (* 1966), deutscher Schriftsteller und Kabarettist
 Udo Sträter (* 1952), deutscher Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Straeter